Февраль — название второго месяца в юлианском и григорианском календарях, а также:
 Февраль (фильм, 2014) — фильм чеченского режиссёра Руслана Магомадова.
 Февраль (фильм, 2015) — канадско-американский художественный фильм 2015 года, режиссёрский дебют Осгуда Перкинса.